Гобиньш — латвийская фамилия:
 Гобиньш, Микелис — председатель общего собрания Сената Латвии в 1919—1920 гг.
 Гобиньш, Янис (латыш. Janis Gobinš, 13.08.1944 — 18.10.2008) — латвийский шашечный композитор. Многократный чемпион Латвии.